Guanlong est un genre éteint de dinosaures à plumes de la famille des Proceratosauridae et de la super-famille des Tyrannosauroidea.

Il a été découvert dans les sédiments de la formation de Shishugou du Jurassique supérieur, dans l'ouest de la Chine, en Dzoungarie dans la partie nord du Xinjiang. Il a vécu à l'Oxfordien, il y a environ entre  à  millions d'années, soit un peu plus de 90 millions d'années avant son lointain et célèbre cousin Tyrannosaurus rex.

Une seule espèce est rattachée au genre : Guanlong wucaii, décrite par Xu et ses collègues en 2006.

Guanlong est l'un des plus anciens genres connus de la super-famille des Tyrannosauroidea, dépassé seulement par les genres Kileskus et Proceratosaurus.

Étymologie 
Le nom de genre Guanlong signifie en chinois « dragon à couronne » et, avec le nom d'espèce associé Guanlong wucaii , le « dragon couronné de la roche aux multiples couleurs », nom indiquant la présence d'une crête spectaculaire sur le sommet de sa tête, et des fossiles trouvés dans des sédiments de couleurs variées de type Badlands.

Description 
C'était un petit carnivore qui portait une crête sur la tête et mesurait  de long pour un poids de .

S'il partage des caractères avec son lointain descendant Tyrannosaurus, ce théropode bipède s'en distingue par la présence d'une grande crête sur le sommet de son crâne. Il possède aussi des membres antérieurs avec trois doigts, et non deux, à l'instar de tous les procératosauridés. De plus, comme les genres Yutyrannus et Dilong, son corps devait être en partie couvert de plumes primitives.

Crête 
Guanlong est connu par deux spécimens. L'holotype (IVPP V14531), un squelette articulé assez complet d'un adulte, et un juvénile quasi complet, complètement articulé. La crête du spécimen immature est sensiblement plus réduite que chez l'adulte et limitée à la partie avant du museau. Ces crêtes sont fines et délicates, devant être des éléments de parade amoureuse.

Classification 
L'analyse phylogénétique conduite par Stephen Brusatte et Thomas Carr en 2016 a conduit au cladogramme ci-dessous qui montre la position de Guanlong dans la famille des Proceratosauridae et chez les Tyrannosauroidea :

Média 
 Dans le film L'age de glace: Le temps des dinosaures, les protagonistes se font attaquer à un moment par des Guanlong.

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques 
 .

Annexes

Articles connexes 
 Proceratosauridae
 Tyrannosauroidea
 Theropoda
 Liste des genres de dinosaures
 Formation de Shishugou

Liens externes 
article de National Geographic
fiche de Guanlong sur Jurrassic world
article de Pr Clarc, discovered skeleton of the oldest tyrannosaur 
Guanlong sur BBC news

Genre de cœlurosauriens non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Asie
Tyrannosauroidea
Taxon fossile décrit en 2006